Базовая величина в Белоруссии — установленный в 2002 году вместо минимального размера оплаты труда, показатель вычисления правительством РБ размеров пенсий, пособий, налогов, сборов, и взысканий. Дольше всего оставалась постоянной 4 года и 4 месяца (с 1 декабря 2007 г. до 1 апреля 2012 г.) на уровне 35 тыс. белорусских рублей, а меньше всего — с 1 марта до 1 мая 2003 года (2 месяца) на уровне 13 тыс. рублей.

Динамика изменения базовой величины в Белоруссии

См. также 
 Экономика Белоруссии

Примечания 

Экономика Белоруссии